Casilina ima više značenja:
 Casilina, La Spezia
 Casilina, Latina